Хандé Эрчéл (; ) — турецкая актриса и модель. Стала известна после главной роли в сериалах «Любовь не понимает слов», «Чёрная Жемчужина», «Дочери Гюнеш», «Кольцо», «Азизе» и «Постучись в мою дверь».

Биография 
Ханде Эрчел родилась 24 ноября 1993 года в городе Бандырма провинции Балыкесир, Турция. Ханде не была единственным ребёнком в семье Эрчел — у неё есть сестра Гамзе. Разница в возрасте у девушек составляет один год, поэтому часто сестры представлялись двойняшками. Отец занят в торговой сфере, мать занималась ведением дома и хозяйства.

Ханде Эрчел предпочитала проводить детские годы с друзьями в местных парках за увлекательными играми. Подобная свобода была невозможна в крупных городах, но только не в Бандырме. Здесь дети большую часть времени предоставлены сами себе.

Юная турчанка оказалась артистичной персоной. В детстве она участвовала в школьных постановках, организаторы которых предлагали Ханде исключительно главные роли. В 2012 году Ханде участвовала на конкурсе красоты «Miss Civilization of the World», который проходил в Баку, она заняла второе место. После получения школьного образования девушка поступила в Университет изящных искусств имени Мимара Синана, расположенный в Стамбуле, Турция

Карьера 
Ханде Эрчел принесло успех участие в сериале «Дочери Гюнеш», снятом в 2015 году. В 2016—2017 годах Ханде снялась в сериале «Любовь не понимает слов» в роли Хаят Узун вместе с Бураком Дениз. Она также сыграла роль Мюжде в сериале «Кольцо». В 2019 она снялась в роли Азизе Гюнай в сериале «Азизе» вместе с Бугрой Гюлсой.

В 2020 году Эрчел предложили главную роль в сериале «Постучись в мою дверь» вместе с Керемом Бюрсином. В апреле 2021 года подтвердила, что состоит с ним в отношениях.

В 2016 году Ханде стала лицом престижной косметической марки L’Oréal Paris. Снялась в рекламных роликах, ради которых перекрасила свои волосы. По договору с компанией она не имеет права менять их цвет один год. Рекламировала джинсовую марку DeFacto вместе с Арасом Булут Ийнемли.

Она предпочитает красить губы ярко-красной помадой. Из спорта актриса выделяет занятия стретчинг аэробикой. Свой характер сама Эрчел описывает как упрямый и полагает, что именно это качество помогло ей стать популярной актрисой.

Фильмография

Награды

Примечания